Rosemary, That's for Remembrance é um filme curto de drama mudo norte-americano de 1914, dirigido por Francis J. Grandon e estrelado por Earle Foxe e Adda Gleason.

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens dos Estados Unidos